Епархия Гамильтона () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гамильтон, Канада. Епархия Гамильтона входит в архиепархию Торонто. Кафедральным собором епархии Гамильтона является собор Христа Царя в городе Гамильтон.

История 
29 февраля 1856 года Святой Престол учредил епархию Гамильтона, выделив её из архиепархии Торонто. 22 ноября 1958 года епархия Гамильтона уступила часть своей территории епархии Сент-Катаринса.

Ординарии епархии 
 епископ John Farrell (29.02.1856 — 28.09.1873);
 епископ Peter Francis Crinnon (3.02.1874 — 25.11.1882);
 епископ James Joseph Carbery (4.09.1883 — 17.12.1887);
 епископ Thomas Joseph Dowling (11.01.1889 — 6.08.1924);
 епископ John Thomas McNally (12.08.1924 — 17.02.1937);
 епископ Joseph Francis Ryan (16.08.1937 — 27.03.1973);
 епископ Paul Francis Reding (14.09.1973 — 8.12.1983);
 епископ Anthony Frederick Tonnos (2.05.1984 — 24.09.2010);
 епископ Douglas Crosby (24.09.2010 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии Канады